Le terme thèque peut désigner :

 thèque, en zoologie :
 une cellule de la thèque interne, chez les mammifères,
 Thécamibien : Amibes à thèque ;
 en biologie végétale, les thèques sont les parties supérieures de l'étamine, libérant le pollen ;
 la thèque, nom de la paroi du corralite ;
 la thèque, sport proche du baseball

Articles connexes 
 Test (zoologie)